Die weiße Schwester ist der Titel folgender Filme:

 Die weiße Schwester (1923) (Originaltitel The White Sister), US-amerikanischer Stummfilm von Henry King
 Die weiße Schwester (1933) (Originaltitel The White Sister), US-amerikanischer Film von Victor Fleming